Megander bezeichnet:

Christoph Megander (1591–1635), deutscher evangelischer Theologe, Hofprediger in Altenburg
Christoph Wilhelm Megander (1626–1676), deutscher evangelischer Theologe
Kaspar Megander (1495–1545), reformierter Theologe und Reformator der Schweiz
Veit Ludwig Megander (gest. 1709), geistlicher Schriftsteller